Фінал Кубка Футбольної ліги 2007 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2006—2007, 47-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 25 лютого 2007 року на стадіоні «Мілленіум», зіграли «Арсенал» та «Челсі».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2007
2007 у футболі
Спорт у Кардіффі
Лютий 2007
2007 в англійському спорті